ISO 3166-2:TH is een ISO-standaard met betrekking tot de zogenaamde geocodes. Het is een subset van de ISO 3166-2 tabel, die specifiek betrekking heeft op Thailand. Voor Thailand worden hiermee de deelgebieden op het hoogste niveau gedefinieerd. 

De gegevens werden tot op 26 november 2018 geüpdatet op het ISO Online Browsing Platform (OBP). Hier worden 1 metropolitaans bestuur - metropolitan administration (en) / administration métropolitaine (fr) – ,76 provincies - province (en) / province (fr) / changwat (th) – en 1 speciale bestuurlijke stad - special administrative city (en) / ville administrative spéciale (fr) - gedefinieerd.

De gebruikte getallen zijn identiek aan de postcode voor de provincies, behalve die van 11 tot en met 19, waar men eerst nog 1 van de postcode moet aftrekken om de ISO-code te krijgen.

Codes

Zie ook 
 Provincies van Thailand
 .th

2:TH